Социа́льные диле́ммы — это проблемные социальные ситуации, в которых возникает противоречие между кратковременными целями экономических агентов и возможностью достижения «отложенного вознаграждения». Социальные дилеммы характеризуются одновременно рационально выстроенным поведением экономических агентов и низким качеством институционального пространства. 
Другие причины включают низкий уровень социального доверия, слабость групповой идентичности, неэффективную коммуникацию  и пр. Причиной возникновения социальных дилемм может быть нехватка ресурсов.

Согласно одному из определений, социальные дилеммы — это «обусловленные общественным развитием социальные ситуации, в которых скорость накопления институционального капитала равна или меньше скорости разрушения социетальных связей и образования институциональных дефектов».

Социальные дилеммы изучаются в рамках новой институциональной экономики и социальной психологии . Значительная часть социальных дилемм исследуется с помощью методов теории игр . Социальные дилеммы являются одним из основных объектов исследования Блумингтонской школы.



Виды социальных дилемм 
Исследователи выделяют такие социальные дилеммы как дилемма заключенного, трагедия общин (экологические дилеммы), дилемма секретаря, дилемма ежа, дилемма самаритянина  и пр. В другой принятой классификации социальные дилеммы разделяют на симметричные и асимметричные.
Изучение социальных дилемм проводятся в рамках исследований вопросов демографии, демократии, семейной политики, образования, миграции, роста благосостояния и пр.

См. также 
 Новая институциональная экономика
 Социальная психология

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Институционализм
Новый институционализм